žarište ili fokus, u geometrijskoj optici, je točka u kojoj se sijeku svjetlosne zrake paralelne optičkoj osi sabirne leće ili udubljenog zrcala;
 žarište (matematika), u matematici, je istaknuta točka neke krivulje (elipsa; hiperbola; parabola);
 žarište (medicina), u medicini, je ishodišno mjesto patološkoga procesa (bolesti) u organizmu;
 Fokus (1973.) Vjesnikova povjesničarsko-feljtonistička revija;
 Fokus (časopis), hrvatski časopis.
 Fokus (stranka), hrvatska stranka